Андреа Петкович — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Серена Уильямс — защищала свой титул, но уступила уже на старте.

Общая информация 
Впервые с 2002 года ни одна из первых тринадцати сеянных участниц не добралась до финальной встречи.

Посев 
Первые восемь сеяных начинают турнир со второго раунда.

  Серена Уильямс (Второй раунд)
  Елена Янкович (Четвертьфинал)
  Сара Эррани (Четвертьфинал)
  Сабина Лисицки (Третий раунд)
  Слоан Стивенс (Второй раунд)
  Эжени Бушар (Полуфинал)
  Саманта Стосур (Третий раунд)
  Сорана Кырстя (Второй раунд)

<li>  Луция Шафаржова (Четвертьфинал)
<li>  Мария Кириленко (Первый раунд)
<li>  Винус Уильямс  (Третий раунд)
<li>  Даниэла Гантухова (Четвертьфинал)
<li>  Елена Веснина  (Третий раунд)
<li>  Андреа Петкович (Титул)
<li>  Мэдисон Киз (Второй раунд)
<li>  Чжан Шуай (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификационного турнира 

Family Circle Cup 2014